André Le Gal (1946-2013), un écrivain français ;
 Corinne Le Gal (1961-), une cycliste française ;
 Daniel Le Gal, un entrepreneur français ;
 Franck Le Gal (1973-), un navigateur et un skipper professionnel français ;
 Hélène Le Gal (1967-), une diplomate française ;
 Jean-Michel Le Gal, un comédien canadien;
 Loïc Le Gal (1993-), un joueur français de rugby à XV ;
 Marcelle Le Gal (1895-1979), une mycologue, lichénologue, conservatrice et exploratrice française ;
 Mathurin Le Gal Lasalle (1814-1904), un homme politique français ;
 Martine Le Gal (1947-2006), enseignante et syndicaliste française ;
 Nicolas Le Gal (1982-), un véliplanchiste français ;
 Patrick Le Gal (1953-), un évêque catholique français.